Ixtláhuac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtlahuac, Huazalingo, ort, 
 Ixtláhuac, Puebla, ort, Coyomeapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar